Max Aaron est un patineur artistique américain né le  à Scottsdale. Durant sa carrière, il a été champion des États-Unis en 2013, obtenu deux podiums en Grand Prix et a participé à deux Championnats du monde en 2013 et 2014, terminant dans les dix premiers.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique américain
Naissance à Scottsdale (États-Unis)
Naissance en février 1992
Étudiant de l'université du Colorado à Colorado Springs